System Development Methodology
 Station Schiedam Centrum